Yueyang kan avse följande platser i Kina:

 Yueyang – stad på prefekturnivå i Hunan-provinsen
 Yueyang, Yueyang  – härad under föregående
 Yueyang (historisk stad) –stad på 300-talet f.Kr. inom gränserna till dagens Xi'an, Shaanxi-provinsen
 Yueyang (sockenhuvudort i Kina, Shanghai Shi, lat 31,01, long 121,22) – stadsdelsdistrikt inom Shanghais storstadsområde